Příjmení Keler nosí více významných osobností:

 Bohuš Keler (* 1961) – český fotbalista a fotbalový trenér
 Hans von Keler (1925–2016) – český fotbalista, záložník
 Jiří Keler (* 1955) - český hokejista
 Radim Keler (* 1963) – český fotbalista

podobné jméno
 Keller